Яворов — многозначный термин:
 Яворов — город во Львовской области Украины.
 Яворов — село в Самборском районе Львовской области Украины.
 Яворов — село в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Яворов — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.

 Яворов, Пейо (настоящее имя Пейо Тотев Крачолов; 1878—1914) — болгарский поэт.

См. также 
 Яворово